Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици у дворани 2022. одржано је 20. марта у Београдској арени (из спонзорских разлога позната и као Штарк арена, раније Комбанк арена) у Београду (Србија).

Титулу светског првака освојену у Бирмингему 2018. одбранила је Јулимар Рохас из Венецуеле.

Земље учеснице 
Учествовало је 16 такмичарки из 14 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у троскоку за жене пре почетка светског првенства 18. августа 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбољих троскокаша у мушкој конкуренцији у дворани пре почетка такмичења (18. март 2022), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2022.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 20. марта 2022. године у 11:00. Све атлетчарке су  извеле по 3 скока, 8 најбољих још 3.,,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати са СП 2022. на сајту WA

Светско првенство у атлетици у дворани 2022.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани